Форестер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Форестер, Карлос (1920—2005) — чилийский генерал, сподвижник Пиночета.
 Форестер, Николь (урождённая Шмидт; род. 1972) — американская актриса.
 Форестер, Сесил Скотт (1899—1966) — английский писатель, военный историк и голливудский сценарист.

Другое 
 Барон Форестер — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.
 Subaru Forester — кроссовер компании Subaru.
 Chevrolet Forester — обозначение кроосовера Subaru Forester в Индии.